Hikaru no Go, manga i anime japonès de gènere shōnen centrat en el joc del go
 Hayate no Gotoku!, manga i anime japonès de gènere shōnen
 Heroes & Generals, videojoc d'acció en primera persona free-to-play ambientat a la Segona Guerra Mundial